Lokstallet kan syfta på:

 Lokstall
 Konsthallen Lokstallet i Strömstad
 Lokstallet i Kisa
 Lokstallet i Krylbo
 Lokstallet i Sala
 Lokstallet i Sundbyberg

Se även 
 Lokstallarna